

Localidades
Plains (Geórgia)
The Plains (Ohio)
The Plains (Virgínia)

Outros
Plains (álbum)

Desambiguações de topônimos